Миннесота-Лейк (город, Миннесота)
 Миннесота-Лейк (тауншип, Миннесота)